André Bricka (1922-1999), artiste-peintre ;
 Charles Bricka (1845-1899), inspecteur général des Ponts et Chaussées, inspecteur général des travaux publics des Colonies
 Justina Bricka, épouse Horwitz (1943 -), une joueuse de tennis américaine ;
 Marie-Marguerite Bricka (1894-1952), peintre française de paysages ;
 Rémy Bricka (1949 -), un musicien français.